Nesta página estão as estatísticas da Copa das Confederações FIFA de 2017, torneio de oito equipes que foi disputado de 17 de junho a 2 de julho de 2017. O torneio ocorreu na Rússia.

Artilharia

Assistências 
3 assistências 
 Héctor Herrera

2 assistências 
 Jonas Hector
 Benjamin Henrichs
 Joshua Kimmich
 Timo Werner

1 assistência 
 Robbie Kruse
 Michael Ngadeu-Ngadjui
 Moumi Ngamaleu
 Alexis Sánchez
 Eduardo Vargas
 Arturo Vidal
 Julian Brandt
 Emre Can
 Julian Draxler
 Javier Aquino
 Jonathan dos Santos
 Marco Fabián
 Carlos Vela
 Clayton Lewis
 Eliseu Pereira dos Santos
 Raphaël Guerreiro
 Ricardo Quaresma
 Cristiano Ronaldo
 André Miguel Valente da Silva
 Aleksandr Samedov
 Aleksandr Yerokhin

Homem do jogo 

 Grupo A
 Rússia–Nova Zelândia:  Fyodor Smolov
 Portugal–México:  Cristiano Ronaldo
 Rússia–Portugal:  Cristiano Ronaldo
 México–Nova Zelândia:  Javier Aquino
 México–Rússia:  Hirving Lozano
 Nova Zelândia–Portugal:  Cristiano Ronaldo

 Grupo B
 Camarões–Chile:  Arturo Vidal
 Austrália–Alemanha:  Julian Draxler
 Camarões–Austrália:  Anguissa
 Alemanha–Chile:  Alexis Sánchez
 Alemanha–Camarões:  Timo Werner
 Chile–Austrália:  James Troisi
|}

 Semifinais
 Portugal–Chile:  Claudio Bravo
 Alemanha–México:  Leon Goretzka

 Disputa pelo terceiro lugar
 Portugal–México:  Guillermo Ochoa

 Final
 Chile–Alemanha:  Marc-André ter Stegen

Geral 
 Total de gols marcados: 43
 Total de partidas: 16
 Média de gols por jogo: 2,69
 Mais gols marcados: 12  – Alemanha
 Artilheiros: 3 gols –  Lars Stindl , Leon Goretzka e  Timo Werner
 Mais assistências: 3 gols –  Héctor Herrera
 Menos gols marcados: 1  – Nova Zelândia
 Mais gols sofridos: 10 – México
 Menos gols sofridos: 3 – Chile e Portugal
 Melhor saldo de gol: +7  – Alemanha
 Pior saldo de gol: −7  – Nova Zelândia
 Maior número de gols em uma única partida: 5 – Alemanha (3) e Austrália (2); Alemanha (4) e México (1)
 Maior número de gols marcados por uma equipe vencedora: 4 – Portugal e Alemanha
 Maior número de gols marcados por uma equipe perdedora: 2 – Austrália
 Primeiro gol do campeonato: Michael Boxall da Nova Zelândia, gol contra para a Rússia
 Gol mais rápido do campeonato: Lars Stindl da Alemanha, gol contra a Austrália, aos 4 minutos.
 Último gol de uma partida, em tempo normal: Héctor Moreno para o México, Eduardo Vargas para o Chile, Nani para Portugal, Amin Younes para a Alemanha e Pepe para a Portugal, aos 90+1 minutos
 Mais gols marcados por um jogador em uma partida: 2 –  Leon Goretzka e  Timo Werner

Por equipe

Estádios

Ver também 
 Copa das Confederações FIFA de 2017 – Grupo A
 Copa das Confederações FIFA de 2017 – Grupo B
 Copa das Confederações FIFA de 2017 – Fase final
 Final da Copa das Confederações FIFA de 2017

Copa das Confederações de 2017